Чемпионат Великобритании по снукеру 2002 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 1 по 15 декабря 2002 года в Йорке, Англия. Победителем турнира стал Марк Уильямс, выигравший в финале у Кена Доэрти со счётом 10:9. Это единственный раз, когда спонсором турнира выступила компания PowerHouse.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 84 000
 Финалист: £ 54 000
 Высший брейк: £ 10 000
 Общий призовой фонд: £ 615 000

Высший брейк 

 142 — Ронни О'Салливан

Результаты

Предварительные раунды 

Первый раунд

Матчи из 17 фреймов

 Эдриан Ганнэл 9:5 Джон Пэррот 
 Марко Фу 9:7 Джерард Грин 
 Дрю Хенри 9:7 Стюарт Бинэм 
 Марк Селби 9:8 Энтони Хэмилтон 
 Стивен Магуайр 9:4 Фергал О’Брайен 
 Дэвид Грэй 9:7 Марк Дэвис 
 Стив Дэвис 9:2 Пол Уайкс 
 Алистер Картер 9:4 Ник Уокер 
 Энтони Дэвис 9:3 Ник Дайсон 
 Крис Смолл 9:8 Лео Фернандес 
 Кван Пум Джан 9:3 Джеймс Уоттана 
 Доминик Дэйл 9:6 Юэн Хендерсон 
 Барри Пинчес 9:5 Майкл Джадж 
 Роберт Милкинс 9:8 Найджел Бонд 
 Тони Драго 9:8 Дэвид Ро 
 Дэйв Харольд 9:6 Иан Маккалох 

Второй раунд

Матчи из 17 фреймов

 Ронни О'Салливан 9:2 Эдриан Ганнэл 
 Марко Фу 9:7 Квинтен Ханн 
 Дрю Хенри 9:4 Джимми Уайт 
 Стивен Ли 9:6 Марк Селби 
 Кен Доэрти 9:7 Стивен Магуайр 
 Пол Хантер 9:1 Дэвид Грэй 
 Стив Дэвис 9:7 Марк Кинг 
 Джон Хиггинс 9:5 Алистер Картер 
 Марк Уильямс 9:2 Энтони Дэвис 
 Крис Смолл 9:7 Джо Перри 
 Грэм Дотт 9:8 Кван Пум Джан 
 Стивен Хендри 9:4 Доминик Дэйл 
 Мэттью Стивенс 9:4 Барри Пинчес 
 Роберт Милкинс 9:1 Джо Свэйл 
 Алан Макманус 9:7 Тони Драго 
 Питер Эбдон 9:7 Дэйв Харольд

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 
 Отчёт о турнире на BBC 

Чемпионат Великобритании (снукер)
2002 год в снукере